Giordano I Filangieri (m. 1227) feudatario di Nocera ;
Giordano II Filangieri (nato ca.1195-1200, morto dopo il 12), figlio di Giordano I e fratello di Riccardo Filangieri;
Giordano III Filangieri (fl. 1255-1270), figlio di Guido e nipote di Giordano II Filangieri, scomunicato dal papa nel 1266 ed esiliato dal Regno di Sicilia dal 1266.

Pagine correlate
Filangieri